Takahashi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kozo Takahashi
 Tetsumi Takahashi
 Yoko Takahashi